

Persone 
 Rössler
 Franz Anton Rössler-Rosetti – compositore e contrabbassista ceco
 Jaroslav Rössler – fotografo ceco
 Mechtild Rössler – geografa tedesca, direttrice del Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2015

 Rößler
 Almut Rößler – organista tedesco e musicista di musica sacra
 Robert Rößler –  poeta tedesco

Pagine correlate 
 Roessler